Евгений Винокуров:
 Винокуров, Евгений Александрович (род. 1946) — советский и российский живописец.
 Винокуров, Евгений Михайлович (1925—1993) — советский поэт.
 Винокуров, Евгений Юрьевич (род. 1975) — российский экономист.